Светска лига у одбојци 2001. је играна од 11. маја до 30. јуна 2001. године. Завршни турнир је одржан од 25 до 30. јуна у дворани Сподек у Катовицама, Пољска. Титулу је други пут у историји освојила одбојкашка репрезентација Бразила.

Систем такмичења 
Учествовало је 16 репрезентација подељених у четири групе. Играло се свако са сваким по две утакмице као домаћин и као гост. По две првопласиране репрезентације из сваке групе су се пласирале на завршни турнир. На завршном турниру су формиране две групе са по четири репрезентације, а првопласиране и другопласиране из обе групе су се пласирале у полуфинале.

Учесници

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршни турнир

Група Е

Група Ф

Полуфинале и финале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Појединачне награде 
 Најкориснији играч:   Иван Миљковић

 Најбољи нападач:   Андре Наскименто

 Најбољи блокер:   Густаво Ендрес

 Најбољи сервер:   Луиђи Мастранђело

 Најбољи примач:   Дутра Серхио Сантос

Састав победничких екипа

Спољашње везе 
 Резултати на todor66.com

Светска лига у одбојци
Одбојка у Пољској
Одбојка у 2001.